Lochbrunnenbach und Lochbrunnengraben sind Gewässernamen:

 Lochbrunnenbach, rechter Oberlauf des Harbachs (zum  Ailsbach, zur Püttlach) bis Poppendorf, Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Lochbrunnengraben (Kühwasengraben), linker Zufluss des Kühwasengrabens (zum Aisch-Flutkanal, zur Aisch) bei Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lochbrunnengraben (Sandgraben), rechter Oberlauf des Sandbachs (zum Main) bei Wombach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern; entspringt dem Lochbrunnen (Wombach)
 Lochbrunnengraben (Talbächle), linker Zufluss des Talbächles (zur Zizenhauser Aach, dem rechten Oberlauf der Stockacher Aach) bei Storenhöfe, Stadtteil Schwackenreute, Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lochbrunnen